De Landesliga Hamburg 1972/73 was het 28ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

VfL Pinneberg werd kampioen en SC Concordia Hamburg vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, beiden kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1972/73